L'abus de pouvoir, en droit, est le dépassement des pouvoirs légaux donnés par un statut ou une fonction.

 Abus de pouvoir, film policier italien de Camillo Bazzoni sorti en 1972 ;
 Abus de pouvoir, téléfilm de Tim Matheson diffusé en 1994 ;
 Abus de pouvoir, livre de Vincent Quivy paru en 2007.

Voir aussi 
 Usurpation de fonction

Pouvoir
Pouvoir (droit)